Ниже представлена статья о женских соревнованиях турнира Открытый чемпионат Окленда по теннису.

Открытый чемпионат Окленда по теннису (; также известен под спонсорскими названиями: с 1985 по 1990 год Nutri-Metics Open, с 1991 по 1992 год Nutri-Metics Bendon Classic, с 1993 по 1996 год Amway Classic, с 1997 года ASB Classic) — женский профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в первые дни нового года в новозеландском Окленде на хардовых кортах. Относится к серии WTA 250 с призовым фондом около 260 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир в нынешнем виде создан в 1986 году. С того времени соревнования регулярно проводятся во время зимней серии турниров в этом регионе мира. В 1988 году турнир получил категорию WTA и с тех пор ежегодно присутствует в календаре этого самого престижного профессионального женского тура.

Победительницы и финалистки
За всю историю турнира лишь двум теннисисткам удавалось покорять его одиночное соревнование более одного раза — на счету американки Патти Фендик и гречанки Элени Данилиду по две победы. Единожды в истории турнира встречались две теннисистки, силы которых на момент финала были уж очень не равны — южноафриканка Элна Рейнах не отдала в финальной игре турнира-1993 своей сопернице ни гейма. В 2012 году финальный матч был впервые недоигран: итальянка Флавия Пеннетта отказалась от борьбы сославшись на боли в спине. Лидерами парного соревнования по числу титулов на оклендских кортах являются канадка Джилл Хетерингтон и американка Патти Фендик, побеждавшие здесь по три раза (из них два — вместе). Джилл кроме этих титулов ещё четырежды играла в финалах. Местные спортсменки играли в решающих играх только парного турнира: Джулия Ричардсон выиграла турнир 1987 года и позже ещё дважды играла в финалах; затем дойти до решающих игр также удавалось Лиэнн Бейкер и Марине Эракович.

Финалы турнира

Примечания

См. также 
 Heineken Open

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA